

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 4, w tym 3 podstawowe
 Ołdaki – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ostrołęckim, w gminie Rzekuń 
 Ołdaki – wieś w woj. mazowieckim, w pow. pułtuskim, w gminie Gzy 
 Ołdaki – część wsi Kury w woj. mazowieckim, w pow. wołomińskim, w gminie Tłuszcz
 Ołdaki – wieś w woj. podlaskim, w pow. monieckim, w gminie Mońki

Zobacz też 
 Grodzick-Ołdaki, Ołdaki-Magna Brok, Ołdaki-Polonia, Ołdaki-Stefanowo